Окечукву — распространённая нигерийская фамилия и имя.

Известные носители — фамилия 
 Окечукву, Азубуике (род. 1997) — нигерийский футболист, полузащитник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года
 Окечукву, Габриэль (род. 1995) — нигерийский футболист, нападающий
 Окечукву, Уче (род. 1967) — нигерийский футболист, защитник, олимпийский чемпион 1996 года